Рикард „Рики” Брзеска (Загреб, 1917 — Загреб, 2005) је био југословенски и хрватски филмски и позоришни глумац.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те ▲
|-
| 1957. || Свога тела господар  || Кум
|-
| 1958. || Цеста дуга годину дана || /
|-
| 1958. || Х-8  || Конобар
|-
| 1959. || Пукотина раја  || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те ▲
|-
| 1960. || Девети круг  || Редарственик
|-
| 1960. || -{Austerlitz}- || Официр
|-
| 1960. || Сигнали над градом  || Портир у болници
|-
| 1962. || Сјенка славе  || Гост у биртији
|-
| 1963. || Лицем у лице  || Боро Чубура
|-
| 1964. || Winnetou: The Red Gentleman || Такс-Ша-Тунга
|-
| 1965. || Човик од свита  || Гастарбајтер из воза
|-
| 1966. || Winnetou and the Crossbreed || Смит
|-
| 1967. || Бреза  || Јанко Годинић
|-
| 1967. || Каја, убит ћу те! || /
|-
| 1968. || Гравитација или фантастична младост чиновника Бориса Хорвата  || Службеник у банци
|-
| 1968. || Голи човјек  || Апотекар
|-
| 1968. || Tramp oder der einzige und unvergleichliche Lenny Jacobsen || Ватер
|-
| 1969. || Догађај  || Накупац с наочарима (као Рики Брзеска)
|-
| 1969. || La cattura || Стари војник
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те ▲
|-
| 1970. || Јана (ТВ филм) || Хер Строугал
|-
| 1970. || Тко пјева зло не мисли  || Знидаршић (као Рики Брзеска)
|-
| 1970. || Лисице  || /
|-
| 1970. || Мејаши (ТВ серија) || Габер Пожгај 
|-
| 1970. || Колиње (ТВ филм) || Габер Пожгај (као Рики Брзеска)
|-
| 1971. || -{La corta notte delle bambole di vetro}- || Пјер (као Рики Брзеска)
|-
| 1972. || Вук самотњак || /
|-
| 1972. || Хармоника (ТВ филм) || /
|-
| 1973. || Кужиш стари мој  || /
|-
| 1973. || Размеђа  || Пословођа
|-
| 1973. || Оргуље и ватрогасци (ТВ филм) || Свадљивац
|-
| 1974. || У регистратури  (ТВ серија)|| Једнооки виолинист
|-
| 1974. || Представа „Хамлета“ у Мрдуши Доњој || /
|-
| 1974. || Капетан Микула Мали  || Гробар
|-
| 1975. || Сељачка буна 1573. || Сељак којег портретира Ван Ховиг
|-
| 1975. || Грунтовчани (ТВ серија) || Габер Кузма
|-
| 1976. || Капелски кресови (ТВ серија) || Звонар
|-
| 1976. || Капетан Микула Мали (ТВ серија) || Гробар
|-
| 1977. || Хајдучка времена  || Петрач
|-
| 1977. || Марија (ТВ серија) || /
|-
| 1977. || Пуцањ  || Сусед (као Рики Брзеска)
|-
| 1977. || Акција стадион  || Гост на ручку
|-
| 1977. || Никола Тесла (ТВ серија) || Телеграфиста
|-
| 1979. || Ђавоље сјеме (ТВ серија) || /
|-
| 1979. || Ано домини 1573 (ТВ серија) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те ▲
|-
| 1982. || Непокорени град (ТВ серија) || Железничар
|-
| 1984. || Clash || 
|-
| 1984. || Инспектор Винко  (ТВ серија)|| Радник у радионици
|-
| 1985. || Хајдучки гај (ТВ серија) || Просјак
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те ▲
|-
| 1990. || Диригенти и музикаши (ТВ мини серија) || /
|-
| 1999. || Маршал || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.-те ▲
|-
| 2003. || Ту || Пензионер
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1917.
Умрли 2005.
Глумци из Загреба
Хрватски глумци
Југословенски глумци